Чемпионат Италии по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — соревнование по конькобежному спорту, проводится с 1978 года среди мужчин и женщин. С 1982 по 1988 и в 1994 году соревнования не проводились.

Призёры мужчины

Женщины 
В 1978 году проводился неофициальный чемпионат.

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com
 Результаты на SpeedSkatingNews

Чемпионаты Италии по конькобежному спорту
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту